Haplogruppe N steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe N (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe N (Y-DNA)